Terremoto di Kamakura del 1293 – evento sismico del 27 maggio 1293 in Giappone
 Terremoto del Sannio del 1293 – evento sismico del 4 settembre 1293 nell'Italia meridionale